Ла Меса де лос Кабаљос има више значења:

 Ла Меса де лос Кабаљос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса де лос Кабаљос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Меса де лос Кабаљос (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Меса де лос Кабаљос (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику